La Network Enabled Capabilities (Forza NEC) è un progetto congiunto tra la Difesa e l'Industria italiana, nato per abbattere i tempi di comunicazione e di acquisizione delle informazioni, che da sempre rappresentano un problema nella condotta delle operazioni militari per mezzo di nuove tecnologie informatiche.

La pianificazione a livello interforze mira a creare una forza composta di tre brigate medie digitalizzate con l’ammodernamento di tutte le componenti.

La filosofia del progetto NEC è la possibilità di collegare ogni singolo soldato con il centro decisionale. Il militare sul terreno potrà così accedere a banche dati come se fosse davanti al proprio PC, potrà comunicare inviando messaggi facilmente componibili, sarà in grado di vedere in modalità notturna come di giorno e di inviare immagini a tutte le altre unità collegate in rete.

Note 

Forze armate italiane